Per Pettersson, med olika stavningar, kan syfta på:

 Pehr Pettersson, se Patron Pehr
 Pelle Petterson (född 1932), svensk formgivare och seglare
 Per Petterson (född 1952), norsk författare
 Per Pettersson (1846-1931), svensk byggmästare
 Per Pettersson (1822–1892), svensk kyrkoherde och riksdagsman
 Per Johan Pettersson (1862–1893), svensk mördare